Ecublens (Fribourg)
 Ecublens (Vaud)